Русь изнача́льная может означать:

 «Русь изначальная» — исторический роман о древних славянах в VI веке. Первая книга исторической трилогии Валентина Иванова. В 1973 году студией «Союзмультфильм» по одной из сюжетных линий романа был снят мультфильм «Детство Ратибора».
 «Русь изначальная» — фильм режиссёра Геннадия Васильева по одноимённой книге Валентина Иванова.